Jakub Klepiš (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Slavia Prague, il est sélectionné au cours du repêchage européen 2001 de la Ligue canadienne de hockey par les Winter Hawks de Portland en . Après une saison dans la Western Hockey League, il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en .
De retour dans son club formateur, il passe professionnel et s'agguerit deux ans en Extraliga. Pendant ce temps, il est échangé au Sabres de Buffalo le  en retour de Václav Varaďa et d'un choix de troisième ronde en 2003 (Tim Cook). Le , les Sabres l'échangent contre Mike Grier des Capitals de Washington. Klepiš part en Amérique du Nord et est assigné durant une saison aux Pirates de Portland de la Ligue américaine de hockey. En 2005-2006, il joue ses premiers matchs dans la LNH avec les Capitals. En 2008, il remporte l'Extraliga avec le Slavia Prague. La saison suivante, il signe à l'Avangard Omsk. Il joue sur première ligne d'attaque avec ses compatriotes Jaromír Jágr et Pavel Rosa. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa et 2012 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en senior depuis les mondiaux 2008.

Trophées et honneurs personnels 
Extraliga
 2008: meilleur buteur des séries éliminatoires.
 2008: meilleur buteur ex-aequo des séries éliminatoires.

Ligue continentale de hockey
 2009 : participe avec l'équipe Jágr au premier Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Winter Hawks de Portland|| LHOu|| 70|| 14|| 50|| 64|| 111|| 7|| 0|| 3|| 3|| 22
|-
|  2002-2003 || HC Slavia Prague|| Extraliga|| 38|| 2|| 6|| 8|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|  2003-2004 || HC Slavia Prague|| Extraliga|| 44|| 4|| 9|| 13|| 43|| 17|| 5|| 3|| 8|| 10
|-
| 2004-2005|| Pirates de Portland|| LAH|| 78|| 13|| 14|| 27|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Bears de Hershey||  LAH|| 54|| 11|| 20|| 31|| 49|| 15|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
| 2005-2006|| Capitals de Washington|| LNH|| 25|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2006-2007|| Capitals de Washington|| LNH|| 41|| 3|| 7|| 10|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Bears de Hershey||  LAH|| 31|| 6|| 26|| 32|| 24|| 19|| 7|| 7|| 14|| 14
|-
| 2007-2008|| Bears de Hershey||  LAH|| 19|| 5|| 6|| 11|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HC Slavia Prague|| Extraliga|| 24|| 5|| 7|| 12|| 22|| 19|| 10|| 7|| 17|| 24
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 55|| 14|| 18|| 32|| 76|| 9|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk || KHL || 56|| 10|| 12|| 22|| 50|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|| 2010-2011 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 49|| 14|| 12|| 26|| 16|| 16|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 15|| 3|| 2|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| OHK Dinamo || KHL || 29|| 4|| 5|| 9|| 14|| 14|| 5|| 1|| 6|| 6
|-
| 2012-2013|| HC Lev Prague || KHL || 45|| 20|| 18|| 38|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| HC Lev Prague || KHL || 38|| 8|| 9|| 17|| 22|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2014-2015|| Färjestads BK || SHL || 21|| 6|| 5|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Trinec || Extraliga|| 17||7 ||14 ||21 ||22 ||18 ||4 || 5||9 ||4
|-
| 2015-2016 || HC Trinec || Extraliga|| 23 || 1| 11||12 ||12 ||- ||- || -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || BK Mladá Boleslav  || Extraliga|| 23 || 5|| 12||17 ||20 || 10 || 4 || 0 || 4 || 22
|-
| 2016-2017 || BK Mladá Boleslav || Extraliga|| 47 || 7|| 16||23 ||34 || 5 || 1 || 3 || 4 || 16
|-
| 2017-2018 || BK Mladá Boleslav || Extraliga|| 47 || 13|| 19||32 ||26 ||- ||- || -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || BK Mladá Boleslav || Extraliga|| 38 || 11 || 21 || 32 ||26 ||10 ||2 || 2|| 4|| 8
|-
| 2019-2020 || BK Mladá Boleslav || Extraliga|| 46 || 7|| 23||30 ||26 ||- ||- || -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Kometa Brno || Extraliga || 48 || 10 || 20 || 30 || 22 || 9 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 2021-2022|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 40|| 8|| 12|| 20|| 20 || 10|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 2022-2023|| HC Kladno || Extraliga ||  || || || || ||

Au niveau international 

| 2002 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||8||1||8||9|| 8|| +5||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde junior ||6||0||4||4||4|| 0||align="left"| Sixième place
|-
| 2004 ||align="left"| Championnat du monde junior ||7||2||2||4|| 4||0||align="left"| Quatrième place
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde ||4||0||1||1|| 0||0||align="left"| Cinquième place
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 4|| 5|| 6||  +5||align="left"| Sixième place
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 3|| 4|| 7|| 8|| -1|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| -4|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en juin 1984
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion de la Coupe Calder
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Lev Prague
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du BK Mladá Boleslav
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec